

Geografia 
 Mann – township della contea di Bedford in Pennsylvania, Stati Uniti d'America
 Isola di Man (o Mann) – isola nel Mare d'Irlanda

Persone 
 Mann – pseudonimo di Dijon Shariff Thames, rapper statunitense

 Anthony Mann – regista statunitense
 Daniel Mann – regista statunitense
 Franceska Mann – nota anche con il nome d'arte Lola Horowitz, ballerina polacca di origine ebraica
 Hank Mann – attore statunitense
 Herbie Mann  – flautista jazz statunitense
 Lois Mann – pseudonimo di Syd Nathan, produttore discografico statunitense
 Murray Gell-Mann – fisico statunitense Premio Nobel per la Fisica nel 1969

Altro 
 MANN – Museo archeologico nazionale di Napoli
 8382 Mann – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Man

Altri progetti